Wittrock ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Wittrock (1882–1967), deutscher Landespolitiker (Hessen) (SPD)
 Christine Wittrock (* 1948), deutsche Historikerin
 Finn Wittrock (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Heiner Wittrock (* 1948), ehemaliger Schulleiter sowie Heimatforscher und Sachbuch-Autor
 Hugo Wittrock (1873–1958), Bürgermeister von Riga
 Karl Wittrock (1917–2000), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Manfred Wittrock (* 1950), deutscher Psychologe

 Rut Sturm-Wittrock (1922–1997), deutsche Verwaltungs- und Verfassungsrichterin
 Therese Wittrock (1888–1957), sozialdemokratische Widerstandskämpferin in Hannover
 Veit Brecher Wittrock (1839–1914), schwedischer Botaniker
 Willi Wittrock (1898–1966), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Landespolitiker (Hessen) (SPD)
 Viktor Wittrock (1869–1944), deutsch-baltischer evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Wolfgang Wittrock (* 1947), deutscher Kunsthändler